Miejscowości w USA:
 Evan – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Evan (ang. Evan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman